(signifiant « géant de la route de la soie ») est un genre éteint de dinosaures sauropodes Euhelopodidae provenant de la  au Xinjiang, en Chine. Il ne contient que l'espèce type, .

Découverte et dénomination 

En 2006, une Konservat-Lagerstätte a été signalée dans la formation de Shengjinkou dans la région de Hami au Xinjiang, en Chine. Il s'agissait de sédiments lacustres permettant une préservation exceptionnelle des fossiles. La même année, Qiu Zhanxiang et Wang Banyue ont commencé les fouilles officielles.

Parmi les fossiles excavés se trouvaient six vertèbres cervicales avec toutes les épines neurales intactes. En 2021, elles ont été reconnues comme l'holotype (IVPP V27874) du nouveau taxon de Sauropoda, Silutitan. Une mâchoire d'Hamipterus a été trouvée près de la dixième vertèbre cervicale, mais ceci est probablement dû à la taphonomie. Le nom générique, fait référence à la route de la soie (Silu en mandarin), tandis que le nom spécifique, sinensis, fait référence à la Chine.

Classification 
L'analyse phylogénétique de Wang  place Silutitan comme taxon frère d'Euhelopus, une position qui ne change pas lorsqu'il est combiné avec le Titanosauria contemporain Hamititan en une seule unité.

Paléobiologie 
D'autres animaux provenant de la localité holotype comprennent le ptérosaure Hamipterus et le Titanosauria contemporain Hamititan, qui a été décrit dans le même article. Ensemble, Silutitan, la faune susmentionnée et un Theropoda sans nom représentent les taxons vertébrés connus de la région.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie en Chine